Rosa-Täubling steht für folgende Pilzarten:

 Kleiner Rosa-Täubling
 Netzflockiger Rosa-Täubling